Заліщук — українське прізвище.

 Заліщук Володимир Васильович — український підприємець, громадський діяч, меценат.
 Заліщук Світлана Петрівна — Народний депутат України 8-го скликання, член Комісії з питань майбутнього, член Політичної ради партії «Демократичний альянс».

Українські прізвища